Outlaws MC — международный мотоклуб, созданный в Чикаго в 1935 году. Также известен как «American Outlaws Association» (A.O.A.).

История 
Мотоклуб Outlaws MC был создан в 1935 году в Баре Матильда на старом американском шоссе Route 66 в городе McCook, штат Иллинойс, юго-западном пригороде Чикаго. Клубы были вместе во время Второй мировой войны, но, как и большинство организаций, в то время, их деятельность была ограничена. В мае 1946 года Outlaws приняли участие в первом крупном послевоенном мотособытии на Среднем Западе, которое было проведено в Soldier Field, Чикаго.

К 1950 году Outlaws быстро расширились, и большинство их членов пришли из Чикагского Клуба. Восстановившись в Чикаго, они изменили свой логотип: Небольшой череп заменил крылатый мотоцикл, а также был применен Старый Английский шрифт. Эти «цвета» были вышиты на чёрной рубашке и на кожаных куртках (на куртках обычно разрисовывали от руки). В 1954 году к черепу были добавлены Скрещенные Поршни. Этот дизайн был вышит на черных рубашках западного стиля с белым кантом. Фильм «The Wild One» с Марлоном Брандо уже использовал этот дизайн. Череп и скрещенные Поршни были изменены в 1959 году — они стали крупнее и детальнее. A.O.A. — логотип-акроним был принят в качестве ответа на A.M.A. логотип-акроним.

В 1960 году Американская Мотоциклетная Ассоциация, контролирующая все официальные гонки в США, запретили слово «Outlaws» на всей гоночной одежде. Поэтому все гонщики — члены клуба до 1963 года носили знак OMC (Outlaw Motorcycle Club) на своей одежде. В 1963 году Outlaws стал официальным членом 1%-го Братства мотоклубов, что сделало его первым официальным 1%-м клубом к востоку от реки Миссисипи. 4 июля 1964 года, Cult MC из Нью-Йорка были поглощены Outlaws. Во время Спрингфилдского мотокросса в августе того же года, они присоединили Gypsy Raiders из Луисвилля, штат Кентукки. Затем был основан чаптер в Милуоки, и в Чикаго был основан «Outlaw Nation» — как главная штаб-квартира. С 1 января 1965 года была основана американская ассоциация Outlaws (А.О.А). Эмблема клуба, череп и скрещенные поршни, стала называться «Чарли». В июле 1967 года Президент национальной Outlaws и ряд других членов поехали на юг от Чикаго и санкционировали первый чаптер клуба во Флориде. Слова «Бог прощает, Outlaws — нет» («GFOD») стали девизом клуба в 1969 году.

Первый чаптер клуба в штате Айова был основан в 1978 году, когда Diablo Knights MC был присоединён к Outlaws. Члены не присоединившиеся к штаб-квартире в Чикаго стали Национальными Президентами клуба на первое время в 1984 году, а в 1989 году аббревиатура «MC» (Motorcycle Club) была добавлена и в цвета. Первый Европейский чаптер Outlaws был создан во Франции в 1993 году, а в следующем году был основан чаптер в Австралии. MC 44 из Франции также стал чаптером. В 1995 году клубный чаптер в Чикаго был разделен на три группы: штаб-квартира (Southside — Юг), штаб-квартира (Westside-Запад) и штаб-квартира (Northside-Север). Второй Европейский чаптер был открыт в Норвегии. В 1999 году бельгийский Outlaws MC, который уже существовал независимо друг от друга в течение 25 лет стал членом А.О.А.

2000-е годы увидели Outlaws быстро расширяющимися в Европе. Английский и валлийский Outlaws MC, до тех пор независимые, присоединились к А.О.А в 2000 году. Ghost Riders MC в Германии присоединилась к А.О.А и были открыты чаптеры в Швеции и Таиланде в 2001 году. В 2002 году в Германии был основан Первый клуб поддержки Outlaws — Black Pistons MC.

Теперь чаптеры BPMC есть в США, Канаде, Бельгии, Великобритании, Польше, Исландии и Норвегии. Польша и Италия также открыли свои первые чаптеры Outlaws. К 2003 году Outlaws были представлены в 19 штатах США. В 2005 году клуб отметил своё 70-летие в MC и 40-летие А.О.А. Японский чаптер был открыт в 2006 году, а в 2007 году клуб открыл свой чаптер на Филиппинах. Black Pistons также открыли свой первый чаптер в Австралии. Сербский чаптер был открыт в мае 2010 года.

В России 
В конце 2004 года Outlaws открыли свой первый чаптер в России. Актуальный список чаптеров в России можно узнать на  официальном сайте российского представительства.

Большая четвёрка 
Outlaws MC входит в так называемую «Большую четвёрку» крупнейших MC, имеющих филиалы не только в США, но и во многих странах мира:
 Hells Angels MC
 Outlaws MC
 Pagans MC
 Bandidos MC

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт всемирного Outlaws MC 
 Официальный сайт российского чаптера Outlaws MC
 Indiana Drug Threat Assessment
 United States v. Bowman, 302 F.3d 1228, 1232 (11th Cir., 2002)
 Article from the Union Leader on the search for Christopher Legere

Мотоклубы
Появились в 1935 году в США